Wiedecke ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Wiedecke (1928–1986), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Olga Wiedecke (1913–1994), deutsche Malerin